Ne pas confondre avec répéteur .

 Au sens premier, en français, un répétiteur a pour fonction de faire comprendre à des élèves la leçon d’un enseignant. Le temps de travail correspondant est une répétition. Ce mot peut prendre le sens de professeur particulier, synonyme en ce cas de précepteur. À l'École nationale des langues orientales vivantes, au xix et au , les répétiteurs de langue étaient spécialement des enseignants locuteurs natifs des langues enseignées, qui donnaient généralement un enseignement pratique de la langue aux côtés le plus souvent d'en enseignant de rang magistral. Au fur et à mesure de l'extinction de leur statut, ils ont été remplacés par des lecteurs.

 Un répétiteur de théâtre, dans les arts du spectacle et de la scène, intervient en soutien artistique du metteur en scène et/ou des comédiens ; ou dans le cadre d'un enseignement artistique. Constamment confronté à des personnalités artistes en situation de stress qu'il doit conseiller et corriger, le répétiteur de théâtre doit posséder un réel talent pédagogique, en plus de ses compétences artistiques et techniques.

 Le cercle répétiteur de Borda ou cercle de Borda est un instrument conçu par le Chevalier Jean-Charles de Borda et réalisé par Étienne Lenoir. Destiné aux mesures terrestres, il permet d'effectuer des mesures d'angles à la seconde près, mesures dix fois plus exactes que celles des meilleurs sextants de l'époque.
 Plus spécifiquement, un pianiste-répétiteur dans un opéra, un corps de ballet, un chœur d'opéra ou une chorale, est le musicien qui, sous la direction du chef d'orchestre, du chorégraphe ou du chef de chœur, remplace l'orchestre pendant les répétitions de l'œuvre mise au programme. Il doit entre autres savoir réaliser et jouer en direct une réduction de la partition d'orchestre (conducteur), exercice de déchiffrage le plus complexe du solfège.
 En anglais, le mot français répétiteur est employé dans le contexte du chant (correspondant au « répétiteur de chant » français) ou de la danse (correspondant au « répétiteur de ballet » français). Autrement il existe l'expression : Drama coach.
 En italien existe le terme repetitore, qui peut avoir le sens de Maestro sostituto ou collaboratore, assistant du maître, son second.
 Dans les domaines électro-techniques et électroniques, un répétiteur est un dispositif qui répète un signal afin d’augmenter sa portée ou d’empêcher sa dégradation. Voir à titre d'exemple le répétiteur dans les signaux ferroviaires britanniques.
 Un répétiteur gamma doux est une source astrophysique de rayons gamma connaissant des épisodes d'émission violents, récurrents mais irréguliers.
 Le Répétiteur est une nouvelle d'Anton Tchekhov.
 En hébreu, le nom correspondant à « répétiteur » (תנא : tana en judéo-araméen) est l'origine des tannaïm qui sont, au sens large, les sages dont les opinions sont rapportées dans la Mishna et, au sens restreint, ceux qui l'ont codifiée.

Références